Куп Македоније у кошарци () годишње је кошаркашко такмичење у Северној Македонији. Уведено је 1992. године, а организацијом се бави Кошаркашки савез Македоније.

Досадашња финала 

 У загради поред сезоне се налази град у коме је одржан завршни турнир.

Успешност клубова

Види још 
 Прва лига Македоније у кошарци

Референце

Спољашње везе 

 Кошаркашки савез Македоније — званичан сајт
 Списак финала Купа Македоније

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Северној Македонији